Biografies:
 Adolph Weiss (1891 - 1971), compositor estatunidenc
 Bernard Weiss, lingüista fictici inventat per a legitimar les teories que separen el valencià de la llengua catalana
 Johannes Weiss (1863 - 1914): teòleg protestant alemany
 Lorenz Weiss (1810 - 1881), compositor austríac
 Peter Weiss (1916 - 1982), escriptor, pintor i il·lustrador alemany
 Rainer Weiss (29 setembre 1932, Berlín) astrofísic estatunidenc d'origen alemany premi Nobel 2017.
 Silvius Leopold Weiss (1687 - 1750), compositor i intèrpret de llaüt alemany del Barroc
 Esport:
 Sportclub Rot-Weiss Essen, club de futbol alemany de la ciutat d'Essen, Rin del Nord-Westfàlia
 SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland, un club de futbol alemany de la ciutat d'Oberhausen
 Miscel·lània:
 Domini de Weiss, àrea petita a l'estructura cristal·lina d'un material ferromagnètic que presenta una orientació magnètica